Flirtlife.de ist eine regionale Internet-Dating-Seite mit rund ~262.000 (~107.000 weibliche und ~155.000 männliche User, Stand 18. Juni 2008) überwiegend jugendlichen Mitgliedern, die schwerpunktmäßig im Raum Frankfurt am Main, Darmstadt und Aschaffenburg wohnen.

Flirtlife.de wurde im Juli 2001 gegründet und wird von der in Seligenstadt ansässigen Flirtlife.de GmbH betrieben.

Den männlichen Nutzern wird ein monatliches Entgelt für unbegrenzte Mailaktivitäten von mindestens 1,99 € berechnet. Darüber hinaus können Komfortoptionen zur Benutzung der Website gegen weiteres Entgelt gebucht werden, welches als Premium- oder Power-User benannt ist.

Die Voraussetzung für die Mitgliedschaft bei Flirtlife.de ist ein Mindestalter von 16 Jahren.

Ebenso besteht für die User die kostenlose Möglichkeit, sich per Upload der Personalausweiskopie oder dessen Vorlage bei sogenannten Flirtlife-Points oder Flirtlife-Events ein Echtheits-Zertifikat in der sichtbaren Form eines "grünen Hakens" im Benutzerprofil zu erhalten.

Zu Flirtlife gehörte auch der über den Satelliten Astra ausgestrahlte Sender Flirtlife.tv, auf welchem nach einer Freigabe durch den User dessen Benutzerprofile veröffentlicht werden kann. Nachts ist unter dieser Frequenz der Erotik-Kanal Visit-X zu sehen.
Die Ausstrahlung von Flirtlife.tv wurde mittlerweile eingestellt.

Flirtlife.de erregte größere Aufmerksamkeit, nachdem im Mai 2006 eine Liste mit Zugangsdaten von rund 100.000 Nutzern im Internet auftauchte. Zwar wurden daraufhin sämtliche Passwörter geändert, jedoch ist davon auszugehen, dass durch das Bekanntwerden der Kennwörter eine große Anzahl von E-Mail-Accounts bei Freemailern ebenfalls kompromittiert wurde.

Weblinks 
 Flirtlife-Homepage
 Flirtlife.tv

Einzelnachweise 

Online-Community